Zirconiumchlorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Zirconium und Chlor:
 Zirconium(I)-chlorid (ZrCl)
 Zirconium(II)-chlorid (ZrCl2)
 Zirconium(III)-chlorid (ZrCl3)
 Zirconium(IV)-chlorid (ZrCl4)